Вишакхапатнам:

 Вишакхапатнам — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
  Вишакхапатнам — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.